Больша́я О́хта:

 Большая Охта — исторический район Санкт-Петербурга.
 «Большая Охта» — муниципальный округ Санкт-Петербурга № 33.
 Большая Охта — одно из названий реки Охты (по сравнению с Малой Охтой).